La rue de Toulouse est une voie nommée d'après Toulouse,  préfecture de la Haute-Garonne. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.



Bruxelles-Capitale 

 Rue de Toulouse, Bruxelles



Québec 
 Rue de Toulouse, Blainville
 Rue de Toulouse, Candiac
 Rue de Toulouse, Gatineau
 Rue de Toulouse, Granby
 Rue de Toulouse, Laval
 Rue de Toulouse, Lévis
 Rue de Toulouse, Montréal
 Rue de Toulouse, Québec
 Rue de Toulouse, Saguenay
 Rue de Toulouse, Sherbrooke
 Rue de Toulouse, Terrebonne
 Rue de Toulouse, Trois-Rivières



Auvergne-Rhône-Alpes 
 Cantal :
 Rue de Toulouse, Laroquebrou

 Rhône :
 Rue de Toulouse, Meyzieu

Bourgogne-Franche-Comté 
 Territoire de Belfort :
 Rue de Toulouse, Belfort

Bretagne 
 Ille-et-Vilaine :
 Rue de Toulouse, Rennes
 Rue de Toulouse, Saint-Malo

Ces rues sont nommées d’après Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et gouverneur de Bretagne de 1695 à 1736.

Grand-Est 

 Marne :
 Rue de Toulouse, Reims

 Moselle :
 Rue de Toulouse, Metz

 Haut-Rhin :
 Rue de Toulouse, Illzach
 Rue de Toulouse, Mulhouse

Hauts-de-France 
 Nord :
 Rue de Toulouse, Roubaix
 Rue de Toulouse, Tourcoing

 Pas-de-Calais :
 Rue de Toulouse, Achicourt
 Rue de Toulouse, Arques
 Rue de Toulouse, Billy-Montigny
 Rue de Toulouse, Carvin
 Rue de Toulouse, Marles-les-Mines
 Rue de Toulouse, Rouvroy
 Rue de Toulouse, Sains-en-Gohelle

Île-de-France 
 Paris :
 Rue de Toulouse, Paris

 Seine-et-Marne :
 Rue de Toulouse, Mitry-Mory

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Toulouse, Aulnay-sous-Bois
 Rue de Toulouse, Tremblay-en-France
 Rue de Toulouse, Vaujours

 Val-de-Marne :
 Rue de Toulouse, Chevilly-Larue

 Val-d'Oise :
 Rue de Toulouse, Sarcelles

 Yvelines :
 Rue de Toulouse, Rambouillet

Nouvelle-Aquitaine 
 Lot-et-Garonne :
 Rue de Toulouse, Mézin

 Haute-Vienne :
 Rue de Toulouse, Limoges

Occitanie 
 Ariège :
 Rue de Toulouse, Varilhes

 Aude :
 Rue de Toulouse, Gruissan

 Gard :
 Rue de Toulouse, Nîmes

 Haute-Garonne :
 Rue de Toulouse, Cépet

 Gers :
 Rue de Toulouse, Cologne

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Bouches-du-Rhône :
 Rue de Toulouse, Marseille

Annexes 
 Avenue de Toulouse
 Route de Toulouse

Toulouse Rue